La licence zlib est une licence libre permissive qui détermine comment peuvent être distribuées les bibliothèques zlib et libpng. D'autres logiciels utilisent également cette licence.

Texte de la licence 
Voici le texte de la licence (en anglais) qui doit être ajouté en commentaire dans l'entête des fichiers de code source:

 Copyright (C) <année> <détenteur du droit d'auteur>
 
 This software is provided 'as-is', without any express or implied
 warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
 arising from the use of this software.
 
 Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
 including commercial applications, and to alter it and redistribute it
 freely, subject to the following restrictions:
 
 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
    claim that you wrote the original software. If you use this software
    in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
    appreciated but is not required.
 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
    misrepresented as being the original software.
 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Logiciels et bibliothèques utilisant cette licence 
(liste non exhaustive)

Notes et références 

Zlib